Geografia do Brasil
 Embu das Artes, município paulista
 Embu-Guaçu, município paulista
 Rio Embu-mirim
 Rio Embu-Guaçu

Outros
 Embu (Quênia), cidade na África
 Clube Atlético Embu-Guaçu

Desambiguações de topônimos